Андорра впервые приняла участие в Зимних Олимпийских играх, отправив команду на Зимние Олимпийские игры 1976 года в Инсбрук (Австрия), но не завоевала ни одной медали. Это была первая Олимпиада, в которой участвовали андоррские спортсмены.

Результаты

Горнолыжный спорт

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 1976 года